Посёлок городского типа — исторический тип поселений, существовавший в Армянской ССР и Армении с 1938 по 1990-е годы. В настоящее время (2020) посёлков городского типа в Армении нет. В 1990-х годах все они были преобразованы либо в города, либо в сельские посёлки.

Список пгт Армянской ССР и Армении

См. также 
 Города Армении

Примечания 

Армения